Koji Noguchi (Prefectura de Chiba, 1970) futbolista japonès.
 Soichi Noguchi, enginyer aeronàutic japonès i astronauta de la JAXA.
 Haruchika Noguchi, creador de la cultura seitai.